Сход:
 Сход граждан — форма участия граждан в осуществлении местного самоуправления в сельских поселениях в соответствии с законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
 Народный сход — форма народного собрания на Руси, в России.
 Сельский сход — орган крестьянского самоуправления во 2-й половине XIX — начале XX веков.
 Волостной сход — учреждение общественного крестьянского самоуправления.
 Сход с рельсов — транспортное происшествие.
 Сход лавины в Пакистане (2012) — стихийное бедствие в апреле 2012 года в районе ледника Сиачен.